Stanwick hace referencia a:

 Stanwick (Northamptonshire), Inglaterra
 Stanwick (Nueva Jersey), Estados Unidos
 Stanwick (Yorkshire del Norte), Inglaterra